Лучегорск — посёлок городского типа в Приморском крае.
 Лучегорск (железнодорожная станция) — железнодорожная станция в Приморском крае.